Concattedrale della Santissima Annunziata – Todi
Cattedrale di Acireale
Chiesa della Santissima Annunziata – cattedrale di Vico Equense fino al 1818
Cattedrale di Otranto
Concattedrale di Santa Maria Annunziata – Priverno
Cattedrale di Udine
Cattedrale di Santa Maria Annunciata – Vicenza
Cattedrale della Santissima Annunziata – Tursi

Pagine correlate
Cattedrale di Santa Maria Annunziata
Chiesa della Santissima Annunziata
Chiesa di Santa Maria Annunziata
Santuario della Santissima Annunziata
Basilica della Santissima Annunziata (disambigua)